Philippe Bruneau peut désigner :
 Philippe Bruneau (1931-2001), archéologue helléniste spécialisé dans les études autour de Délos, de la religion et de la mosaïque ;
 Philippe Bruneau (1934-2011), accordéoniste et compositeur québécois ;
 Philippe Bruneau (1938-2012), acteur et scénariste français.